Miiko Albornoz
 Gil Álvarez Carrillo de Albornoz